

Geografia 
 Altenberg – città tedesca
 Altenberg bei Linz – comune austriaco
 Altenberg an der Rax – frazione del comune austriaco di Neuberg an der Mürz
 Altenberg – una delle denominazioni della Cima Altemberg nelle Alpi Cusiane

Persone 
 Peter Altenberg – scrittore, poeta e aforista austriaco